Чилдыр:

 Чилдыр — пресное озеро в Турции.
 Чилдыр — район и город в провинции Ардахан на северо-востоке Турции.
 Чилдыр — эялет Османской империи с 1576 по 1845 год.